Termenul „Boxer” se poate referi la:

Boxer, sportiv care practică boxul, pugilist
Boxer, câine de pază înrudit cu dogul și cu buldogul, cu pielea de pe cap cutată
HMS Boxer, nouă nave ale Marinei Regale, 1797–2004
USS Boxer, șase nave ale Marinei americane
The Boxer (film din 1997), un film din 1997 cu Daniel Day-Lewis
The Boxer (film din 2012), un film din 2012 cu Paul Barber

Vezi și
Box (dezambiguizare)